Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Swedish Open 2015 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla německá tenistka Mona Barthelová, která skončila jako poražená finalistka.

Vítězkou dvouhry se stala sedmá nasazená Johanna Larssonová Švédka, jež ve finále zdolala turnajovou čtyřku Monu Barthelovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–6. V probíhající sezóně, stejně jako na okruhu WTA Tour, si připsala premiérové turnajové vítězství ve dvouhře.

Na Swedish Open hrála Larssonová již třetí finálový duel. Ziskem 280 bodů do žebříčku WTA se po čtyřech letech vrátila na své kariérní maximum, když 20. července 2015 figurovala na 46. místě. Stala se první švédskou šampionkou v obnovené historii turnaje, a první vítěznou Švédkou od roku 1986, kdy triumfovala Catarina Lindqvistová. V Bastadu si připsala double po triumfu v deblové soutěži.

Úřadující držitelka nekalendářního Grand Slamu Serena Williamsová odstoupila po prvním kole pro poranění lokte. Na Swedish Open 2013 dosáhla svého prvního, a k roku 2015 stále jediného, titulu v nejnižší etáži okruhu – WTA International.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Swedish Open 2015